Georgina Romero (Maracaibo, Venezuela, 27 de enero de 2003) conocida artísticamente como Sagcy, es una cantante y compositora venezolana. Pertenece al sello Urban Latino Records.

Ha sido acto de apertura para artistas como Sech,Jhay Cortez, Jowell & Randy, Alexis & Fido, Noriel, Lenny Tavárez, entre otros.

Carrera musical 

Sagcy, debuta oficialmente como cantante el 18 de enero de 2020, lanzando su primer promocional, titulado «Mala», estrenado en su canal de YouTube bajo el formato de video lyric y visualizer. El tema logró escalar posiciones en los listados de las carteleras nacionales de la música (Venezuela) y en las plataformas digitales.

El 20 de marzo de 2020, Sagcy presentó su segundo promocional y primer videoclip musical, titulado «Si se da», bajo la producción musical de Josh D’Ace. El videoclip fue grabado en las calles de Orlando (Florida, Estados Unidos) y en un club exclusivo, mientras que en la dirección del audiovisual estuvo Jay Oc y Bill Martins. Al mes siguiente, Sagcy estrenó su tercer promocional, titulado «Te fuiste», una balada romántica, bajo la producción musical de Cvstillo y Josh D'Ace, contando con videoclip bajo la dirección de Jay Oc y Bill Martins.

Tras el éxito de «Si se da», la artista lanza el #SiSeDaChallenge, en donde participaron más de 50 cantantes del estado Zulia para seleccionar a los talentos que la acompañarían en la remezcla del tema. Los artistas elegidos serían Jerry Louis, Liavo y Jaco. «Si se da Remix» llegó el 20 de julio de 2020, en las plataformas digitales, bajo la producción musical de Cvstillo y Josh D'Ace. Sagcy cerraría el año con los sencillos «Bailando»  y «Beso violento».

En 2021, al cumplir su mayoría de edad, lanzó su promocional «Latidos». La artista cuenta que la idea de la canción nació cuando se encontraba en el hospital tras una operación y escuchó el equipo que hace seguimiento a los latidos del corazón. El tema se posicionó en las carteleras radiales de Venezuela en el género urbano.

En abril del mismo año, Sagcy presentó «Sola», bajo la producción musical de Sky Flow y acompañado de un videoclip musical dirigido por Jack Nine Films. Un tema donde la intérprete deja asentado que “ahora está sola y disfruta más”. En julio, diría presente en el Festival LatinUp. Luego de esto, lanzaría «Elevo», su último sencillo en ese año.

En 2022, llegaron «Controla», su primer dembow y tema producido por Chael Produciendo que resalta el empoderamiento femenino, y «Zum Zum», del cual anunció que estaría incluido en su EP.

Discografía

Sencillos 

 2020: «Mala» 
 2020: «Si se da» 
 2020: «Te fuiste» 
 2020: «Bailando» 
 2020: «Beso violento»
 2021: «Latidos» 
 2021: «Sola» 
 2021: «Elevo»
 2022: «Zum Zum» 
 2022: «Controla» 
 2022: «Jumper» 
 2022: «Mala mía»

Referencias

Enlaces externos 

 
 
 
 

Cantantes femeninas de Venezuela
Nacidos en 2003
Cantautores de Venezuela
Compositores de Venezuela
Cantantes de Venezuela